

Toponyme 

 Barran, commune française du département du Gers.
 Église Saint-Jean-Baptiste de Barran.

Patronyme 

 Diana Barran, baronne Barran (1959-), militante britannique, ancienne directrice de fonds spéculatifs et pair du Parti conservateur.
 Jean-Claude Barran (1942-2015), homme politique français.
 Robert Barran (1918-1978), joueur français de rugby à XIII et de rugby à XV.

Voir aussi